El apellido germano Schrödinger puede hacer referencia a:

 Erwin Schrödinger, físico austriaco;
 Ecuación de Schrödinger, desarrollada por el físico Erwin Schrödinger para describir la evolución temporal de una partícula masiva no relativista;
 Ecuación de Schrödinger-Pauli o ecuación de Pauli, es una generalización o reformulzación de la ecuación de Schrödinger;
 Gato de Schrödinger, experimento teórico expuesto por Erwin Schrödinger;
 Modelo atómico de Schrödinger es un modelo cuántico no relativista;
 Rudolf Schrödinger, empresario textil y botánico austriaco, padre de Erwin;
 Schrödinger (personaje de Hellsing), personaje ficticio del manga Hellsing:
 (13092) Schrödinger, asteroide descubierto en 1992.